Марковац може да се односи на:

 Марковац (Велика Плана), насеље у општини Велика Плана, Република Србија
 Марковац (Вршац), насеље у општини Вршац, Република Србија
 Марковац (Младеновац), насеље у општини Младеновац, Република Србија
 Марковац (Челинац), насеље у општини Челинац, Република Српска, БиХ
 Марковац (Бискупија), насеље у општини Бискупија, Далмација, Република Хрватска
 Марковац (Велика), насеље у општини Велика, раније општина Славонска Пожега, Западна Славонија, Република Хрватска
 Марковац (Дарувар), насеље града Дарувара, Западна Славонија, Република Хрватска
 Тројствени Марковац, насеље града Бјеловара, Република Хрватска

Види још 
 Марко